Borbamiertimalia
 Roodoogmiertimalia
 Roodvleugelmiertimalia